North Beach (Flórida)
North Beach (Maryland)
North Beach Haven
North Miami Beach
North Myrtle Beach

North Palm Beach
North Redington Beach
North Topsail Beach

Desambiguações de praias
Desambiguações de topônimos